

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Reserve – census-designated place della Parrocchia di St. John the Baptist, Louisiana
 Reserve – città della Contea di Brown, Kansas
 Reserve – census-designated place della Contea di Sheridan, Montana
 Reserve – capoluogo della Contea di Catron, Nuovo Messico
 Reserve -
 Reserve – Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Reserve – CDP della Contea di Sawyer, Wisconsin
 Sudafrica
 Reserve – città della Municipalità locale di Nkomazi

Pagine correlate
Riserva